En man som heter Ove steht für:

 Ein Mann namens Ove (Roman),  Roman von Fredrik Backman (2012, Originaltitel En man som heter Ove)
 Ein Mann namens Ove (Film), schwedischer Film von Hannes Holm (2015, Originaltitel En man som heter Ove)